Mexicambala är ett släkte av mångfotingar. Mexicambala ingår i familjen Cambalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Mexicambala